Buffel steht für:
 Buffel (Schiff), niederländisches Panzerschiff

Buffel ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Buffel, belgischer Fußballspieler